2022 NTT IndyCar Series — 27-й сезон американской гоночной серии NTT IndyCar и 111-й сезон Американского чемпионата автомобилей с открытыми колёсами. Шведский гонщик Маркус Эрикссон стал победителем 106-й гонки 500 миль Индианаполиса. Австралиец Уилл Пауэр из Team Penske стал чемпионом, для которого данный титул стал вторым.

События серии 
 В марте 2022 года IndyCar объявила, что дебют новых гибридных турбированных моторы V6 2,4 литра отложен ещё на год — на 2024 год.
 Впервые с 2019 года был изменён формат квалификации для гонки 500 миль Индианаполиса — введена дополнительная квалификационная сессия во второй квалификационный день. Пилоты, показавшие 12 лучших результатов в первый день, проходят во вторую часть квалификации под названием Top 12. Во второй день проводятся Top 12, на которой определяются стартовые позиции с 12-ой по седьмую, и Fast 6, в которой за поул-позицию борются первые шесть пилотов из Top 12. По итогам квалификации обладатель поул-позиции получает 12 очков в зачёт чемпионата, второе место — 11 и так далее до 12-й позиции, за которую гонщик получает одно очко.

Команды и гонщики 
Все команды используют шасси Dallara  и шины Firestone .

Ниже приведён список подтвержденных участников будущего сезона.

(R) — новичок серии

Календарь 
Предварительная версия календаря была анонсирована 19 сентября 2021 года и она содержит 17 этапов. По сравнению с 2021 годом в календарь вернулся этап на Iowa Speedway, который будет состоять из двух гонок, и вернулся этап в Торонто, который был отменён в прошлые годы из-за пандемии COVID-19. Этап на Texas Motor Speedway будет состоять из одной гонки, как и этап в Детройте, который состоится последний раз на острове Бель и в 2023 году переедет в даунтаун Детройта.

*Время указано в часовом поясе восточного побережья США (UTC-5 зимой, UTC-4 летом)

Результаты

Положение в чемпионате

Начисление очков 
 1 дополнительное очко полагается каждому пилоту, если он хотя бы круг лидировал во время гонки. Пилот с наибольшим число кругов лидирования получает 2 дополнительных очка.
 В квалификациях всех гонок, кроме 500 миль Индианаполиса, победитель получает 1 дополнительное очко.
 При замене двигателя по инициативе команды, пилот, на машине которого меняют мотор, и эта машина в кубке «заявившихся машин» теряют по 10 очков.
 При равном количестве очков сравнивается количество побед. При равенстве — 2-е места, 3-и, 4-и и т. д.
 Очки за квалификацию 500 миль Индианаполиса начисляются согласно следующей таблице:

 Очки за этап начисляются согласно следующей таблице:

Гонщики 

Примечания

 Александр Росси оштрафован на 20 очков по причине недовеса автомобиля.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт серии

Сезоны IRL
2022 год в автоспорте